Příjmení Nikodým nebo Nykodým nosí více různých osobností:

 Jaroslav Nikodým (* 1950) – český judista
 Jiří Nikodým (* 1938) – český ekonom a politik
 Jiří Nykodým (* 1945) – český právník a soudce
 Martin Nikodým (* 1971) – slovenský herec a moderátor
 Miloš Nykodým (* 1990) – český orientační běžec
 Otto Nikodym (1887–1974) – polský matematik
 Zdeněk Nikodým (1926–2020) - český hokejista

Související články 
 Nikodém (rozcestník)